Ernst Trier kan henvise til flere personer:

 Ernst Trier (skolemand) (1837-1893) – dansk skolemand, grundlægger af Vallekilde Højskole
 Ernst Trier (maler) (1920-1979) – dansk kunstmaler